Ricardo Job Estêvão (Moxico, 22 de agosto de 1987), conhecido como Job, é um ex futebolista angolano que atuava no time Petro Atlético no Girabola.

Carreira

 ASA 
Em 2006 o jovem jogador que actuava na academia de formação do ASA foi chamado para jogar como oficial na equipa principal que se destacou muito bem na temporada inteira até 2008 e que fez com que os olhos da Seleção de Angola o chamassem para jogar na equipa honra em 2007.

Em 2008 o ASA perdeu umas das suas maiores estrelas futuras, pois vendeu-o para o Petro.

 Petro 

Em 2008 o clube Petro não hesitou em contratar a jovem promessa angolona, como era chamado, e o viu passar pela Seleção Angolana principal.

O jogador não desanimou os dirigentes do clube, mostrando o seu valor como futebolista sério e com grande classe, e que continou jogando assim, de tal maneira que o clube não o quer largar.

E assim ele se tornou uns dos principais historiais do clube e que adquiriu vários premios, títulos e cresceu que ficou chamado de Miudo Maravilha até o dia de hoje. Job joga actualmente nessa mesma equipa.

Na Seleção

Em 2007 Job foi chamado para jogar na equipa honra da Seleção Angolana, e que soube aproveitar bem a oportunidade de ser um nacionalista jogador.

O Job foi muito convocado na Seleção Angolana e que ja leva 43 jogos e 4 gols com a camisola Angolana, o jovem ja esteve em vários jogos importantes na Seleção, como no CAN .

Ligações externas
 

Naturais de Moxico
Futebolistas de Angola
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010